Indragiri folyó Szumátrán
 Indragiri Hilir kormányzóság, Szumátra tartomány, Indonézia
 Indragiri Hulu kormányzóság, Szumátra tartomány, Indonézia